Жорди Масип (Мазип) Лопес (; 3 января 1989, Сабадель, Испания) — испанский футболист, вратарь клуба «Реал Вальядолид».

Карьера

Клубная 
Родился в Сабаделе, Барселона. Первой командой Жорди был местный клуб «Мерсантиль». Он начал играть в качестве полевого игрока, но в возрасте 12 лет стал играть на позиции вратаря. Через три сезона, в 2004 году, пятнадцатилетней Жорди Масип попал в академию «Барселоны». Через четыре года он подписал профессиональный контракт с резервной командой клуба «Барселона Б», который отдал его сразу же в аренду в другой каталонский клуб «Вилажуига». Проведя один сезон в этой команде, он возвращается в «Барселону Б» и дебютирует за дубль 19 декабря 2009 года в матче против «Валенсии» (1:1). В сезоне 2012/13 и 2013/14 становится основным вратарем команды. Летом 2014 года стал игроком первой команды «Барселоны».

Сборная 
Он несколько раз вызывался в юношескую сборную Испании, однако только один раз в 2006 году сыграл за неё.

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Испании (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Испании: 2016
 Победитель Лиги Чемпионов УЕФА: 2014/15
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
 Победитель Клубного Чемпионата мира: 2015
Итого: 9 трофеев

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Барселона»
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Вилажуига»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»